Diorama kan syfta på:

 Diorama – en perspektivisk helhetsbild
 Diorama (film) – en svensk drama-komedifilm från 2022
 Diorama (kommun i Brasilien) – kommun i delstaten Goiás
 Diorama (musikalbum) – Silverchairs fjärde studioalbum från 2002